Rick Zabel (ur. 7 grudnia 1993 w Unnie) – niemiecki kolarz szosowy.

Osiągnięcia 
Opracowano na podstawie:

Rankingi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy kolarze szosowi
Kolarze BMC Racing Team
Urodzeni w 1993
Kolarze Israel Start-Up Nation